Het seizoen 2014/15 was het derde en laatste seizoen van de Women's BeNe League, de hoogste vrouwenvoetbalcompetitie voor teams in België en Nederland, georganiseerd door de Belgische en Nederlandse voetbalbond.

De Belgische club Standard Luik behaalde het kampioenschap van deze competitie en prolongeerde daarmee tevens de landstitel, hun vijfde oprij en achttiende in totaal. Titelverdediger FC Twente eindigde dit seizoen als tweede in de competitie, en prolongeerde daarmee de landstitel, hun derde oprij en vierde in totaal. Beide cubs plaatsten zich hiermee voor de UEFA Women's Champions League voor het seizoen 2015/16.

Van de veertien teams die het tweede seizoen voltooiden namen dertien teams deel in dit derde en laatste seizoen. Antwerp FC was de club die afhaakte.

Daar de Nederlandse clubs hadden aangegeven om in het seizoen 2015/16 in een volledig Nederlandse competitie te willen spelen kwam aan het driejarige project een definitief einde.

Teams

Belgische teams

Nederlands teams

Competitie

Eindstand

Uitslagen 

Belgisch competitievoetbal 2014/15
Nederlands competitievoetbal 2014/15
2014/15